Международный теннисный турнир в Брисбене 2012 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии ATP 250 для мужчин и премьер серии для женщин.

Соревнования в четвёртый раз проводится на открытых хардовых кортах в Брисбене, Австралия.

Соревнования прошли со 1 по 8 января 2012 года.

Прошлогодние победители:
 в мужском одиночном разряде —  Робин Сёдерлинг
 в женском одиночном разряде —  Петра Квитова
 в мужском парном разряде —  Лукаш Длоуги и  Пол Хенли
 в женском парном разряде —  Алиса Клейбанова и  Анастасия Павлюченкова

Соревнования

Мужчины одиночки 

 Энди Маррей обыграл  Александра Долгополова со счётом 6-1, 6-3.
 Маррей выигрывает свой первый одиночный турнир на соревнованиях ассоциации в году и 22й за карьеру.
 Долгополов выходит в свой первый одиночный финал на соревнованиях ассоциации в году и 3й за карьеру.

Женщины одиночки 

 Кайя Канепи обыграла  Даниэлу Гантухову со счётом 6-2, 6-1.
 Канепи выигрывает свой первый одиночный турнир на соревнованиях ассоциации в году и 2й за карьеру.
 Гантухова выходит в свой первый одиночный финал на соревнованиях ассоциации в году и 13й за карьеру.

Мужчины пары 

 Максим Мирный /  Даниэль Нестор обыграли  Юргена Мельцера /  Филиппа Пецшнера со счётом 6-1, 6-2.
 Мирный выигрывает свой первый в году и 42й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.
 Нестор выигрывает свой первый в году и 76й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.

Женщины пары 

 Нурия Льягостера Вивес /  Аранча Парра Сантонха обыграли  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс со счётом 7-6(2), 7-6(2).
 Льягостера Вивес свой первый в году и 15й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.
 Парра Сантонха свой первый в году и 5й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Брисбене

 Мировой Тур ATP 2012 года
 WTA Тур 2012 года

 серия ATP 250
 серия Премьер-турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

 
 Профиль турнира на сайте WTA 

Австралия
Теннис
Январь 2012 года
2012